Харланд:

Персоналии 
 Харланд — посёлок в федеральной земле Нижняя Австрия в Австрии.
  (род. 1978) — британская спортсменка по современному пятиборью.
 Харланд, Уолтер Брайан (1917–2003) — британский геолог.
 Харланд, Эдвард (1831—1895) — британский судостроитель и политик.

Другое 
 Harland and Wolff — британская компания тяжелого машиностроения, специализирующаяся в области судостроения и мостостроения.
 Харлэнд и Вульф Велдерс —  североирландский футбольный клуб.